Le mot wet peut désigner :
 WET (Wet ou wet) est l'acronyme en argot Internet et en langage SMS de l'expression française Oui et toi ou Wé et toi (souvent dit au début d'une conversation après la question "ça va?") ;
 le Western European Time ;
 le wat ;
 le jeu vidéo WET, édité par Bethesda Softworks ;
 le jeu vidéo Wolfenstein : Enemy Territory ;
 la société WET Design.
 l'adjectif anglais  (« mouillé » ou « humide ») utilisé comme nom commun pour désigner le goût ou loisir de se baigner habillé plutôt qu'en maillot de bain « occidental » (très peu couvrant) ;